НГ — сокращение, используемое в нескольких значениях:

 Национальная гвардия
 Независимая газета
 Новая газета
 Новый год

См. также 
 Нг
Ng